Le tournoi de tennis d'Espagne est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1989, classée en catégorie Tier V, se dispute à Barcelone du 24 au .

Arantxa Sánchez Vicario remporte le simple dames. En finale, elle bat Helen Kelesi, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jana Novotná et Tine Scheuer-Larsen.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Espagne
 Saison 1989 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1989
Espagne
Compétition de tennis à Barcelone
Sport en Espagne en 1989
Tennis en avril 1989